

Persone
 Brendan Fehr (1977) – attore canadese
 Ernst Fehr (1956) – economista austriaco
 Max Fehr (1887-1963) – insegnante e musicologo svizzero
 Oded Fehr (1970) – attore e doppiatore israeliano

Altro
 Villa Fehr – edificio storico di Vicopisano, provincia di Pisa